Miguel Bover puede referirse a:

 Miguel Bover Salom (1896-1977), apodado es Sardiner, ciclista español y padre de Miguel Bover Pons.
 Miguel Bover Pons (1928-1966), ciclista español e hijo de Miguel Bover Salom.